Dushk (Belsh), een plaats in de gemeente Belsh in de gelijknamige Albanese prefectuur
 Dushk (Fier), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Lushnjë in de Albanese prefectuur Fier